japanski jen, valuta koja se koristi u Japanu.

Osim njega, postojali su još i:
 japanski vojni jen, novčanice izdavane za japanske vojnike u inozemstvu od 1941. do 1945. godine
 korejski jen, valuta korištena u Koreji od 1910. do 1945. godine
 tajvanski jen, valuta korištena na Tajvanu od 1895. do 1946. godine